

Geografia

Niemcy 
 Benken – dzielnica Füssen

Szwajcaria 
 Benken – gmina w kantonie St. Gallen

Zobacz też 
 Biel-Benken